Hamburg Sea Devils ist der Name zweier American-Football-Mannschaften

 Hamburg Sea Devils (NFL Europe), in der NFL Europe bzw. NFL Europa, 2005 bis 2007
 Hamburg Sea Devils (ELF), in der European League of Football, seit 2021